Point of Origin (ER), een aflevering van ER
Point of Origin (2002), een Amerikaanse film uit 2002